Лорі Макніл і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу лише Макніл взяла участь. Вона грала в парі з Ренне Стаббс, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі їх перемогли Кетрін Берклей і Керрі-Енн Г'юз.

Зіна Гаррісон-Джексон і Лариса Нейланд виграли титул, перемігши у фіналі пару Берклей і Г'юз з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 DFS Classic 1994 Draws
 ITF Tournament Page 
 ITF doubles results page

Birmingham Classic (теніс)
Тур WTA 1994